Коттидж-Гров — название многих населённых пунктов в США:

 Коттидж-Гров (город, Висконсин)
 Коттидж-Гров (Висконсин)
 Коттидж-Гров (Иллинойс)
 Коттидж-Гров (Канзас)
 Коттидж-Гров (Миннесота)
 Коттидж-Гров (Орегон)
 Коттидж-Гров (Теннесси)